Wuhan
Wuhan Huanghelou
Wuhan Stadium
Batalha de Wuhan
Metropolitano de Wuhan
Wuhan World Trade Tower

Outros
3206 Wuhan

Desambiguação